est un genre éteint et fossile d'ichthyosaures de la famille des Ophthalmosauridae et de la sous-famille à son nom : les Platypterygiinae.

Étymologie 
Le nom de genre résulte de la combinaison de deux mots du grec ancien, « Platús », « large et plat » et « Ptéron  »	« aile, nageoire », pour donner « aile plate ».

Distribution et datation 
Ses fossiles ont été découverts dans de nombreux endroits : aux États-Unis, en en Europe occidentale, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les restes retrouvés en Australie étaient à l'origine appelés Ichthyosaurus australis. Cependant Friedrich von Huene a affirmé que celui-ci était en fait un nouveau genre et l'a nommé Platypterygius. Ils proviennent de la formation de Toolebuc et du mudstone d'Allaru (Albien, Crétacé inférieur) de Flinders River et d'autres localités du centre-nord du Queensland.

Playptreygius a vécu au cours du Crétacé, du Barrémien au Cénomanien, soit il y a entre  et  (millions d'années).

Description 
Ce reptile marin mesurait  de long pour un poids de .

Paléobiologie 

Un fossile de P. australis a été découvert avec un contenu stomacal composé de tortues marines et d'oiseaux marins du genre Nanantius. Plusieurs espèces de Platypterigius étaient en position de superprédateurs, chassant des proies proportionnellement de grande taille.

Liste des espèces 
Au moins huit espèces sont connues à ce jour :
  P. australis, McCoy, 1867
  P. platydactylus, Broilli, 1907 (espèce type)
  P. americanus, Nace, 1939
  P. hercynicus, Kuhn, 1946
  P. kiprijanoffi, Romer, 1968

Classification 
Une analyse phylogénétique conduite par Patrick S. Druckenmiller et Erin E. Maxwell en 2010 a établi le cladogramme suivant avec la position de différentes espèces de Platypterygius dont l'espèce type Platypterygius platydactylus :

Voir aussi 
 Liste d'ichthyosaures
 Liste des genres d'ichthyosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'ichthyosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1922
Paléontologie en Australie